Moulins, Aisne
 Moulins, Allier
 Moulins, Ille-et-Vilaine